

Введение

Божества 
 Афон (:en:Athos (mythology)). Гигант. Бросил в Зевса гору, а тот прикрепил её у Македонии.
 Беди. Фракийское божество, название воды.
 Бендида. Богиня. Имя Селены. Её святилище в Пирее.
 Болба (:en:Bolbe). Богиня озера, дочь Океана. Родила от Геракла Олинфа.
 Брихон. Река в Халкидике. Её бог был союзником гигантов.
 Зибелфиурд (:en:Zibelthiurdos). У фракийцев бог бури (см. английскую Википедию).
 Истр. Речной бог. Сын Океана и Тефии.
 Кибела. Другое имя Алки.
 Котито.
 Плистор. Фракийское божество, которому принесли в жертву сатрапа Эобаза.
 Тотоес. Бог сна у фракийцев. Упоминается в надписи из Амфиполя и во Фракии.

 Герои отдельных племен 

 Бисалты 
 Бисалт. Отец Феофаны, возлюбленной Посейдона. По Стефану Византийскому, сын Гелиоса и Геи.
 Колакс. Вождь бисалтов. Сын Зевса и Горы с телом, украшенным двумя змеями. Участник битвы скифов и колхов. Убивает 7 врагов, убит Ясоном.
 Сифон (Ситон). Царь бисалтов, отец Филлиды.
 Филлида.

Также:
 Бисалты. Племя.

 Бистоны 
 Бистоны. Племя.

 Бистон. Сын Ареса и Кирены. Основал Бистонию. Ввел практику татуировок (Стефан Византийский). (англовики) :en:Biston
 Диомед (царь бистонов).

 Киконы 

 Храбрый Эвфем ополчал племена копьеборных киконов,
 Сын браноносца Трезена, любезного Зевсу Кеада.
(Гомер. Илиада II 846—847, перевод Н. И. Гнедича)

 Киконы (:en:Cicones). Племя.Псевдо-Аполлодор. Мифологическая библиотека Э III 34; VII 2; Гигин. Мифы 125

 Евфем. Сын Трезена. Союзник Трои, от киконов.
 Кей. Отец Трезена, вождя киконов.
 Кикон. Сын Аполлона и Родопы.
 Мент (Ментес). Воевода киконов, его облик принимает Аполлон.
 Орфей.
 Трезен. Кеад. От киконов. Отец Евфема.

 Одрисы 
 Дриант. Сын Ареса. Брат фракийца Терея, убит им.
 Итис.
 Одрис. Некий возлюбленный Гермеса.
 Прокна.
 Терей.
 Филомела (дочь Пандиона).

 Пеоны 

 Вслед им Пирехм предводил криволуких пеонов, далеко
 Живших в странах Амидона, где катится Аксий широкий.
 Аксий, водою чистейшей священную землю поящий.
 (Гомер. Илиада II 848—850, перевод Н. И. Гнедича) 

 Аксий (:en:Axius (mythology)). Речной бог, отец Пелегона. Сын Океана и Тефии (у Гигина Аксен, Д. О. Торшилов ошибочно полагает, что здесь ошибка вместо Понта Аксинского).
 Аписаон (сын Гиппаса). Пеониец, союзник Трои. Убит Ликомедом.
 Астеропей.
 Астипил. Пеониец. Убит Ахиллом.
 Гиппас. Отец пеонийца Аписаона.
 Евиппа. Из Пеонии, жена Пиера, мать Пиерид.
 Клеомеда. Жена Пеона, мать Лаофоонта.
 Лаофоонт. Сын Пеона и Клеомеды. Спутник Астеропея, защитник Трои. Убит Мерионом.
 Мидон. Пеониец. Убит Ахиллом.
 Мнесс. Пеониец. Убит Ахиллом.
 Офелест. Пеониец. Убит Ахиллом.
 Пелегон. Сын Аксия и Перибеи, отец Астеропея. Царь пеонов. Сами пеоны назывались пелагонцами.
 Пеон. Сын Посейдона и Геллы.
 Пеон. Отец троянца Лаофоонта. Жена Клеомеда, жил у потоков Аксия.
 Пеон (Пэон). Сын Эндимиона. Проиграв состязание за власть с братом, удалился далеко, и страна по ту сторону Аксия была названа Пэония.
 Пирехм.
 Ферсилох. (Терсилох.) Пеониец. Убит Ахиллом. Эней встретил его в Аиде.
 Фрасий. Пеониец. Убит Ахиллом.
 Эний. Пеониец. Убит Ахиллом.

Этнонимы:
 Пеоны. Народ, союзники Трои.

 Эдоны 
 Дриант. Сын Ликурга, царя эдонов. Его отец, впав в безумие, убил топором Дриаса, думая, что подрезает виноградную лозу. Этот миф излагался в трагедиях Эсхила «Эдоняне» и «Юноши» (фр.57-61, 146—146а Радт).
 Дриант. Отец Ликурга, царя эдонов. Он же сын Ареса.
 Ликург (сын Дрианта).
 Стримон. Речной бог. Сын Океана и Тефии. Отец Евадны и Реса
 Эдон. Сын Посейдона и Геллы.

Топонимы и этнонимы:
 Стримон. Река. Геракл сделал его несудоходным. По берегам реки жили эдоны
 Эдоны (Эдоняне). Племя. Составляли хор трагедии Эсхила «Эдоняне».

 Другие фракийцы 

 Но фракиян предводил Акамас и воинственный Пирос.
 Всех, которых страны Геллеспонт бурнотечный объемлет.
 (Гомер. Илиада II 844—845, перевод Н. И. Гнедича) 

 Агрий. Сын Полифонты от медведя. Был огромного роста и поедал чужеземцев. Арес превратил его в стервятника.
 Акамант (сын Евсора).
 Акессамен. Отец Перибои, дед Пелегона.
 Алкиониды.
 Алкиппа (дочь Алкионея). См. Алкиониды.
 Алкон. Сын Ареса. Из Фракии. Участник Калидонской охоты.
 Ампел.
 Амфион (сын Терея). Убил сыновей своего деда.
 Анфа. Дочь Алкионея. См. Алкиониды.
 Аргиопа. Имя жены Орфея, согласно Гермесианакту.
 Арейфой. Возница фракийца Ригма. Убит Ахиллом.
 Архилох. Фракиец, союзник Трои.
 Астерия. Алкионида. См. Алкиониды.
 Бизант (сын Посейдона).
 Бореады См. Зеф и Калаид. :en:Boreads
 Гарпалик. Фракиец, царь амимнейцев. Имел дочь Гарпалику. Неоптолем, возвращаясь из-под Трои, тяжело ранил его, но дочь спасла его и обратила врага в бегство. Потом Гарпалик был убит во время восстания граждан.
 Гарпалика (дочь Гарпалика).
 Гарпирея. По истолкованию, дочь Финея, проматывавшая его состояние и прозванная Гарпией.
 Гем (мифология).
 Геро.
 Гидна. Дочь Скилла из Скионы, возлюбленная Главка морского.
 Гиппокоонт. Фракиец, родич Реса.
 Гиппоной. Сын Трибалла. Жена Фрасса, их дочь Полифонта.
 Деипил. Сын Полиместора и Илионы. Мать воспитала его как Полидора, и отец по неведению убил его. Его тень являлась матери в трагедии Пакувия «Илиона».
 Деипир. Фракиец, участник Троянской войны на стороне ахейцев. Убит Геленом.
 Демофонт.
 Долонк. (Долонх.) Сын Крона и Фраки, эпоним племени долонхов.
 Дорикл. Сын Феникса и Кассиопеи. Вероятно, он же — предок фракийцев.
 Дриант. Жених Паллены, сватался к ней. В поединке с другим женихом Клитом его возница не закрепил колеса чекой, и Дриант был убит. :en:Dryas
 Дримо. Дочь Алкионея. См. Алкиониды.
 Еванф. (Еванф.) Радаманф сделал его царем Маронеи.
 Евридика (жена Орфея).
 Евсор. (Эвсор.) Отец Акаманта. Фракиец.
 Зеф.
 Иалем. (Ялем.) Певец, умерший от болезни. По некоторым, сын Аполлона и Каллиопы, брат Орфея (Примечания М. Л. Гаспарова в кн. Пиндар. Вакхилид. Оды. Фрагменты. М., 1980. С.469).
 Идас. Фракиец из Исмара. Три его сына пришли на помощь Энею и убиты Клавзом.
 Идея (дочь Дардана).
 Идофея. Так называют иногда вторую жену фракийца Финея.
 Илиона.
 Имбрас. Отец Пироса, фракиец.
 Исмар. Сын Евмолпа и дочери Эндия и Бентесикимы. Женился на дочери Тегирия. Вскоре умер.
 Кабир. (Кабейр.) Из Сеста, троянский воин. Убит Сфенелом.
 Кабиро. (Кабейро.) Дочь Протея. Родила от Гефеста 3 кабиров и 3 нимф-кабирид (либо сына Кадмила). Фракиянка, родила от Гефеста Алкона и Евримедонта.
 Калаид.
 Кероесса. (Кероэсса.) Дочь Зевса и Ио. Родила от Посейдона Бизанта. :en:Keroessa
 Кирена. Мать Диомеда фракийца (от Ареса).
 Киссей. Царь Фракии, отец Феано и Гекабы (по версии). В Македонии был город Кисс.
 Клеобула. По версии, имя Клеопатры, жены Финея.
 Клит. Сватался к Паллене, дочери Сифона, которая полюбила его и помогла ему одолеть Дрианта. Женился на Паллене.
 Косинг. Жрец Геры у фракийских племен кебрениев и сикебоев. Собрал множество лестниц и угрожал взойти на небо, и фракийцы в испуге покорились ему.
 Крамбис. По версии, сын Финея и Клеопатры.
 Латуса. Жена фракийского царя Линкея. Подруга Прокны. Упомянута в некоей трагедии (Филокла?).
 Леандр. См. Геро и Леандр.
 Лик (фракиец). Мифический герой. Убит Кикном в единоборстве..
 Ликург (сын Борея). Фракиец, изгнан своего брата Бута.
 Линкей. Один из фракийских царей. Жена Латуса. Друг Терея.
 Марон.
 Мастусий. Житель Элеунта. Когда царь Демофонт принес в жертву его дочь, тот на следующий год убил царских дочерей, смешал их кровь с вином и напоил Демофонта. Мастусия с чашей бросили в море, которое стали называть Мастусийским.
 Мельс. По его имени назван город Месембрия на Понте, фракийцы называют его Брия.
 Мениппа. По версии, дочь Фамириса, мать Орфея и Лина.
 Мефон. Предок Орфея, живший во Фракии. Эретрийские колонисты назвали свой город Мефона.
 Мефона. Дочь Алкионея. См. Алкиониды.
 Мунит.
 Неэра (жена Стримона). Мать Евадны.
 Нис. По версии, отец Бизанта. :en:Nisos
 Олинф. Сын Геракла и Болбы
 Орей. Из Фракии. Сын Полифонты и медведя. Был огромного роста и поедал чужестранцев. Арес превратил его в птицу лага.
 Орийф. По версии, сын Финея и Клеопатры.
 Паллена. Дочь Алкионея. См. Алкиониды.
 Паллена (дочь Сифона).
 Пандион (сын Финея).
 Пеан. Сын Евтерпы и Стримона.
 Перибея. Дочь Акессамена, жена Аксия, мать Пелегона.
 Пиакх. Жестокий гетский царь, возможно, мифический.
 Пирей. (то же, что Пирос) Фракиец, отец Ригма.
 Пирос. (Пейрос.) Сын Имбраса. Фракиец из Эны. Убил 1 грека. Убит Фоантом.
 Плексипп (сын Финея).
 Полигон. Сын Протея. Из Тороны. Убит Гераклом в поединке. По схолиям к Ликофрону, имя Тмол.
 Полиместор.
 Полифонта.
 Полтис.
 Рес.
 Ригм. Сын Пирея. Фракиец. Убит Ахиллом.
 Родопа.
 Сарпедон Гигант. Сын Посейдона, брат Полтиса. На берегу Айнии (Эна) Геракл за дерзость убил его выстрелом из лука. :en:Sarpedon
 Сифон (Ситон). Фракийский царь, эпоним сифонов. Царь одомантов (по Парфению) или правитель Херсонеса Фракийского (по Конону). Отец Паллены. Убит Дионисом. По другому рассказу, выдал дочь замуж за Клита. См. Конон. Мифы 10; Цец. Комментарий к «Александре» Ликофрона 1161.
 Скилл. Ныряльщик из города Скионы, отец Гидны.
 Страт. Фракиец. Защитник Трои. Убит Агамемноном.
 Тегирий.
 Телегон. Сын Протея. Из Тороны (или сын Тороны). Убит Гераклом в поединке. Вместе с братом убивал странников, борясь с ними, пока не был убит Гераклом.
 Терина. Дочь Стримона. Родила от Ареса дочь Фрассу.
 Тмол. Сын Протея и Тороны. Вместе с братом убивал странников, борясь с ними, пока не был убит Гераклом. Упомянут в письме Спевсиппа Филиппу. :en:Tmolus
 Торона. Жена Протея.
 Тороней. ? сын Протея (в другой интерпретации дочь?.
 Фамирид.
 Фидалия (Фидалейя). Жена Бизанта. Участвовала в успешной обороне Византия против скифов. Метала змей.
 Финей.
 Фракия. Сестра Европы.
 Фрасса. («фракиянка») Дочь Ареса и Терины. Муж Гиппоной, дочь Полифонта.
 Фтония. Дочь Алкионея. См. Алкиониды.
 Харнобонт (Карнабон). Царь гетов во Фракии. Оказал гостеприимство Триптолему. Но затем убил одного из драконов Триптолема. Тогда Деметра спасла Триптолема, а Карнабона поместила на небо в виде Змееносца.
 Хароп. Отец Эагра. Дионис, победив Ликурга, вручил ему власть над Фракией и мистерии. :en:Charopus
 Хиона.
 Эагр.
 Эгис. Некий каспий, основавший город Эгис у Истра.
 Эионей. Отец фракийца Реса. (Эионей) — эпоним Эйона во Фракии, отец Реса.
 Эней. Царь Эна во Фракии. Сын Аполлона и Стилбы. Долион, муж Эниты, отец Кизика. :en:Aeneus (of Aenus)
 Эрасия'''. По истолкованию, дочь Финея, проматывавшая его состояние и прозванная Гарпией.

Топонимы 
 Абдеры. Город во Фракии.
 Аксий. Река.
 Афон. Гора. Именуется «домом Зевса». Письмо Афону сочинил Ксеркс.
 Афонская нимфа.
 Бендидии. Праздник у фракийцев. Его упоминает Платон.
 Болба. Озеро в Греции, ныне Волви.
 Боспор. (Босфор.) Пролив. «Коровий брод», ибо его переплыла Ио.
 Гебр «исмарийский». Река. Из дружбы к Эагру несет на поверхности голову Орфея. Поэма «Свадьба реки Гебр» приписывалась Абарису.
 Геллеспонт. Пролив. :en:Hellespont
 Гемийский хребет.
 Исмар. (Исмара.) Город. Город киконов.
 Истр. Река.
 Канастр. Равнина.
 Кианейские скалы. (Кианийские скалы.) Опасны для плавания. У входа в Понт. Их миновали аргонавты. В микенских текстах упомянуты ku-wa-no (кианос, «лазурит») и ku-wa-no-wo-ko-i (киановорги, «мастера по лазуриту»).
 Когеон. Священная гора у гетов.
 Меланф «мигдонийский». Река во Фракии.
 Мефона. Город во Фракии. Основан эретрийскими колонистами, которых Херсикрат изгнал с Керкиры.
 Паллена. Полуостров. Там была битва с гигантами.
 Пангея. (гора) (Пангей). :en:Pangaea (mountain)
 Пеллена. Местность.
 Салмидесс. Город во Фракии.
 Сарпедонова скала. Во Фракии возле Эргина, там грот. Так у Ферекида.
 Томы. Город.
 Торона. Город в Македонии.
 Тритон. Озеро у гипербореев, у Паллены.
 Фракия. Страна.
 Фракийцы. Племя. В Дельфах был род Фракидов.
 Херсонес. П-ов во Фракии. У Полибия аттич. Херронес.
 Эйон. Область во Фракии.
 Эн (Айн). Город во Фракии. (Псевдо-Аполлодор. Мифологическая библиотека II 5, 9)
 Эния (Айния). Страна. (Псевдо-Аполлодор. Мифологическая библиотека II 5, 9)

См. также 
 Абдер. Его убили кобылицы Диомеда.
 Гирией. По версии, царь Фракии.
 Евмолп. Царь во Фракии, затем отправился в Элевсин.
 Орифия. Похищена Бореем. См. Мифы Аттики.
 Телефасса. Умерла во Фракии или на Фасосе.

Примечания